Tape (engl. für Band oder Streifen) steht für:

 Tape (Band), Musikband
 Tape (Film), Film aus dem Jahre 2001
 Tape, umgangssprachlich das Magnetband bei Ton- oder Videobändern
 Tape, umgangssprachlich (starkes) Klebeband
 Tape, umgangssprachlich für Kompaktkassette
 Tape, Kurzform für einen Tapeverband
 Kinesiologisches Tape, alternativmedizinisch verwendetes Klebeband

Tape ist der Name von: 
 Gerald F. Tape (1915–2005), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Thape
 Tappe
 Tapen